

Astronomia 
 Dra – abbreviazione della costellazione del Dragone

Codici 
 Codice ISO 639-2 alpha-3 per le lingue dravidiche